Miloš Škundrić (en serbe cyrillique : ) est un cinéaste serbe, né à Belgrade en 1977.

Il est le producteur, scénariste et réalisateur du documentaire Netflix Un long voyage vers la guerre (2018), le premier long métrage documentaire qui explore les origines et les causes de la Première Guerre mondiale et le premier documentaire serbe sorti sur Netflix.

Notes et références

Articles 
 .
 ..
 .

Liens externes 

 Ressources relatives à l'audiovisuel: Allocine · Cineuropa · Internet Movie Database

Réalisateur serbe